Burdsch al-ʿArab (bzw. Burdj al Arab oder Borg El Arab; für „Turm der Araber“) steht für:

 Borg El Arab, Stadt in Ägypten
 Burj al Arab, Wolkenkratzer in Dubai